

Aziende
Dürkopp – azienda tedesca di macchine da cucire, motociclette, automobili, odierna Dürkopp Adler AG

Persone 
Anneke Dürkopp – (* 1979), presentatrice tedesca
Hendrick Gottfried Dürkopp – (1736-1778), direttore delle Compagnie delle Indie orientali
Nikolaus Dürkopp – (1842-1918), imprenditore tedesco fondatore della Dürkopp Adler AG

Pagine correlate 
Dürkop